Georges Barthélemy ou Georges Barthélémy peut faire référence à :
 Georges Barthélemy (1882-1933), homme politique français ;
 Georges Barthélemy (1884-1976), dramaturge et librettiste français ;
 Georges Barthélemy (1897-1944), homme politique français.